А́ртур Ро́берт Дже́нсен (; 24 августа 1923 — 22 октября 2012) — американский психолог, специалист по педагогической психологии, эмерит-профессор Калифорнийского университета в Беркли.

Известен работами в области психометрии и дифференциальной психологии. Дженсена оценивают как одного из 50 наиболее выдающихся психологов XX века. Он является автором более 400 научных работ в реферируемых журналах и входил в редакционные коллегии таких изданий, как «Intelligence» и «Personality and Individual Differences».

Дженсен был главным сторонником позиции херидетарионизма — точки зрения в дискуссии «Социогенетизм или биогенетизм», согласно которой наследственность играет ведущую роль в формировании поведенческих свойств, таких как интеллект или личностные качества. Его выводы о связи интеллекта и расы вызвали множество споров в науке и обществе.

Изучал феноменальные возможности Деви, Шакунтала.

Биография 
Артур Дженсен родился в городе Сан-Диего, штат Калифорния, в семье Линды Мэри (урождённой Шахтмайер) и Артура Альфреда Дженсенов, которые владели фирмой по производству строительных и пиломатериалов. Его предки по отцовской линии были датскими иммигрантами, а мать имела наполовину еврейские, наполовину немецкие корни.

Он получил степень бакалавра в 1945 году в Калифорнийском университете Беркли, магистра в 1952 в Государственном колледже Сан-Диего, а в 1956 в Колумбийском университете защитил диссертацию по теме тематического апперцептивного теста. В последующие два года он занимался исследованиями в Институте психиатрии Лондонского университета.

По возвращении в Соединённые Штаты он стал исследователем и преподавателем в Калифорнийском университете в Беркли, где изучал индивидуальные различия в обучении, особенно влияние культурной среды, развития и наследственности на интеллект и усвоение знаний. В 1962 году в Беркли ему была предоставлена постоянная должность, а в 1964 он получил свой первый годичный отпуск для научной работы. Большую часть усилий он приложил к исследованию сложностей в обучении, возникающих у культурно обездоленных () детей.

Дженсен умер 22 октября 2012 года в своём доме в Келсвилле, Калифорния, в возрасте 89 лет.

Научная деятельность 
Наиболее широко известна его работа , опубликованная в феврале 1969 года в журнале Harvard Educational Review.
В статье он заключил, что программа Head Start Program, направленная на повышение уровня IQ афроамериканских детей, была неудачной в основной степени из-за того, что 80% вариаций IQ связаны с генетическими факторами, и всего 20% - с факторами окружающей среды (по оценкам Дженсена).

Работа вызвала широкий общественный резонанс и стала одной из самых цитируемых работ в области психологического тестирования и психометрических исследований . Несмотря на изначально положительные отклики, в целом работа принята научным сообществом противоречиво.

Заслуги 
 В 1964 году получил стипендию Гуггенхайма.
 В 2003 году за оригинальный вклад в понимание связи между человеческим геномом и человеческим обществом он был награждён .
 В 2006 году  наградило его Премией за пожизненные достижения.

Примечания

Ссылки 
 ПРОВОКАЦИЯ ДЖЕНСЕНА // журнал «Школьный психолог», № 06/2000
 Джозеф Наэм, ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ В США — М.: «Прогресс», 1984 (J. Nahem. Psychology and Psychiatry Today. N.Y.: International Publishers, 1981, ISBN 0717805794); Часть Вторая НАУКА НА СЛУЖБЕ РЕАКЦИИ. "7. «Научный» расизм Дженсена "

Психологи XX века
Психологи по алфавиту
Психологи США
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Университета штата Калифорния в Сан-Диего
Стипендиаты Гуггенхайма